— популярный в Японии имиджборд, посвященный отаку и андеграунду.

Происхождение 
Futaba channel был создан 30 августа 2001 года в качестве убежища для пользователей из 2channel в момент, когда 2channel угрожали закрытием. Проект действует и по сей день.

В культуре 
Создатель 4chan был вдохновлён futaba channel.
Некоторые пользователи интернета иногда ссылаются на futaba channel как на 2chan, из-за адреса сайта.
Сообщество futaba channel распространила мем ОС-тан.

Примечания

Ссылки 

Появились в 2001 году в Японии